Skalička kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skalička (okres Brno-venkov)
 Skalička (okres Přerov)